Pellen est un héros de la mythologie grecque, fils de Phorbas et d'Hyrmina, fondateur de la cité de Pellène en Achaïe.

Personnalités 

 Catherine Pellen (née en 1956), archère française ;
 Évelyne Brisou-Pellen (née en 1947), romancière française ;
 Jacques Pellen (1957–2020), guitariste et compositeur breton.

Lieux 

 Pellen, nom néerlandais de Pellaines, une section de la commune belge de Lincent.